

Carriera
Dopo due stagioni in NCAA con i Kentucky Wildcats (di cui l'ultima chiusa con 6 punti e quasi 5 rimbalzi di media) viene scelto alla quarantottesima chiamata del Draft 2015 dagli Oklahoma City Thunder.

Premi e riconoscimenti
 McDonald's All-American Game (2013)
 All-NBDL First Team (2017)
 All-NBDL All-Rookie First Team (2016)

Altri progetti

Collegamenti esterni